Termin -{S61}- ima više značenja.

 S-oznake, S61: Izbegavati oslobađanje sadržaja u životnu sredinu. Koristiti informacije sa specijalne liste za bezbednost
 Sikorski S-61, helikopter